Зеркальный — посёлок в Приморском городском поселении Выборгского района Ленинградской области.

История 
По данным 1973 года посёлок Зеркальный находился в составе Рябовского сельсовета.

По данным 1990 года посёлок Зеркальный находился в составе Краснодолинского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Зеркальный Краснодолинской волости проживали 154 человека, в 2002 году — 258 человек (русские — 90 %).

В 2007 году в посёлке Зеркальный Приморского ГП проживали 177 человек, в 2010 году — 271 человек.

География 
Посёлок расположен в западной части района на автодороге  (подъезд к пионерлагерю «Зеркальный»).

Расстояние до административного центра поселения — 12 км.

К востоку от посёлка находится железнодорожная платформа Зеркальный — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 85,85 км перегона Приветненское — Куолемаярви линии Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Посёлок находится на восточном берегу озера Зеркальное.

Демография

Инфраструктура 
 Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный»
 Школа № 660
 Турбаза «Озеро Зеркальное»
 Физкультурно-оздоровительный комплекс

Улицы 
Зеркальная.

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)